— комедийная манга-ёнкома, написанная и проиллюстрированная Макото Каваи. Выпускалась в журнале Manga Time Kirara Miracle! издательства Houbunsha с марта 2012 года по ноябрь 2016 года. Аниме-адаптация студии Shaft выпускалась с января по март 2015 года.

Сюжет 
Ученица средней школы Рё Матико уже год живёт одна со времени смерти своей бабушки. Несмотря на её превосходные навыки в кулинарии, она недооценивает себя и считает свою пищу недостаточно хорошей. Вскоре к Рё приезжает её кузина, Кирин Морино, которая собирается гостить у неё по выходным, чтобы посещать дополнительные занятия в Токио. Благодаря Кирин Рё понимает, что еда в компании семьи и друзей становится вкусней.

Персонажи 
 — главная героиня, живет в одиночестве после смерти своей бабушки и любит готовить. С помощью готовки в конце концов находит для себя новую «семью», состоящую из её друзей.
 Сэйю: Рина Сато

 — кузина Рё, регулярно приезжающая к ней в гости. Она полна энергии и временами ведёт себя по-детски эгоистично.
 Сэйю: Асука Огамэ

 — подруга Рё по школе. Она тихая и спокойная в противоположность Кирин. Плохо переносит, когда на неё попадает вода, вплоть до того, что случайная лужа может уложить её на день с простудой.
 Сэйю: Микако Комацу

Медиа-издания

Манга 
Комедийная манга-ёнкома, написанная и иллюстрированная Макото Каваи, публиковалась в журнале Manga Time Kirara Miracle! издательства Houbunsha с марте 2012 года по ноябрь 2016 года. Первый танкобон манги был выпущен 26 января 2013 года. Последний, седьмой, том был выпущен 27 сентября 2016 года.

Аниме 
Аниме-адаптация, срежиссированная Наоюки Тацувой на студии Shaft, транслировалась в Японии с 9 января по 27 марта 2015 года. Сценаристом выступила Мари Окада, дизайн персонажей разработан Кадзуей Сиоцуки.

Начальной композицией аниме-сериала является песня  в исполнении Мааи Сакамото, завершающую композицию под названием  исполняют Рина Сато и Асука Огамэ.

Сюжет аниме следует за группой героев в течение одного года. Каждая серия соответвествует одному месяцу.

Список серий

Критика 
Произведение относится к типу повседневных историй, в которых «милые девочки делают милые вещи». Как и в Ristorante Paradiso, еда тут в первую очередь выступает эмоциональной метафорой отношений между людьми, которых не хватает главной героине. Но сами сцены поедания различных блюд в аниме полны близких ракурсов и содержат отчетливые сексуальные намёки.

Аниме во многом схоже с более ранней работой студии Hidamari Sketch, только если в той сюжет крутился вокруг искусства, тут в центре кулинария. Gourmet Girl Graffiti во многих аспектах уступает другим произведениям в схожем жанре, включая, например, не только Hidamari Sketch, но и Non Non Biyori.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница аниме  на сайте TBS

 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала  на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала  на сайте THEM Anime.
 Рецензия аниме-сериала  на сайте The Fandom Post.

Ёнкома
Shaft (компания)
Аниме и манга о кулинарии